V1 oder V 1 steht für:
 V1 (Geschwindigkeit), Geschwindigkeit eines startenden Flugzeuges, bis zu der ein Startabbruch erfolgen darf
 im Gehirn der primäre visuelle Cortex, siehe Visueller Cortex #Primäre visuelle Rinde (V1)
 Vergeltungswaffe 1, Marschflugkörper des Zweiten Weltkriegs, siehe Fieseler Fi 103
 V1-Stellung, in der Grammatik die Verb-Erst-Stellung
 SMS V 1, Torpedoboot I. Klasse der deutschen Kaiserlichen Marine

V1 steht für:
 V1, der erste Hauptast des fünften Hirnnervs, siehe Nervus ophthalmicus

v1 steht für:
 v1, erste kosmische Geschwindigkeit, siehe Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt) #Erste kosmische Geschwindigkeit oder Kreisbahngeschwindigkeit

Siehe auch:
 VI
 1V

V1